Провулок Восток — провулок у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається від Вулиця Гастелло (Сміла). Приблизно посередині розгалужується на два боки. Промені провулку закінчуються на вул. Саксаганського через 110 м один від одного. Названа на честь космічного корабля Восток, пілотованого Ю. Гагаріним.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64С.

Провулки Сміли